El término tangara moteada puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave Ixothraupis guttata,
 Un nombre común de la especie de ave Ixothraupis punctata.